

Geografia 
 Francia
 Donzy – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Donzy-le-National – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Donzy-le-Pertuis – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea